Cette page contient les pages d'homonymie de Burchard, Burcard et Burkard.

Burchard (que l'on trouve sous les formes , , , , , , Buckard, en latin Burcardus et Brucardus) est un nom propre germanique.

Prénom 
Un prénom notamment porté par :
 Burchard de Thuringe (?-908), duc et margrave germanique ;
 Burchard de Worms (vers 950-1025), évêque et théologien allemand,d ;
 Burchard de Wurtzbourg (vers 683-755, missionnaire anglo-saxon dans l'Empire carolingien, disciple de Saint Boniface ;
 Burchard de Vienne (?-1031), archevêque de Vienne ;
 Burcard d'Aoste (?-1046), évêque d'Aoste ;
 Burchard  de Zollern (?-1061), aristocrate germanique.

Patronyme 

 Famille Burchard-Bélaváry, famille d'origine hongroise ;
 Famille Burchard, famille d'origine hongroise qui a donné du XVI siècle à la fin du XIX siècle dix générations de docteur-pharmaciens ;

 Christian Burchard (1946-2018), vibraphoniste, compositeur et santouriste allemand ;
  (1876-1920), médecin, sexologue et poète allemand ;
 Johann Burchard (vers 1450-1506), homme d'Église ; 
 Marianne Carbonnier-Burkard (1949-), historienne et maître de conférences française ;  
 Wilhelm Borchert (1907-1990), acteur allemand.

Toponyme 

 Burchard, village du comté de Pawnee, dans l’État du Nebraska, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique